Семён Иванович Заборовский — из дворянского рода Заборовских. Умер в 1681 году.

Боярин, думный дворянин, окольничий.

Биография 
Про­ис­хо­дил из древ­не­го дво­рян­ско­го ро­да бе­жец­ких вот­чин­ни­ков. В 1640-х годах слу­жил го­ро­до­вым дво­ря­ни­ном «по вы­бо­ру» из Бе­жец­ка. В 1682 году в Бежецке на его деньги был возведён каменный Введенский храм с колокольней. 

С 1649 г. — думный дьяк. Заведовал разрядным приказом (1661—1664) и монастырским приказом (1668—1677). Затем был думным дворянином (1674) и окольничим (1677). Боярин.

Агафья Семёновна Грушецкая, до знакомства с царём Фёдором Алексеевичем, жила у Семёна Ивановича. Молодой царь Фёдор велел передать её дяде, Заборовскому, «чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал».

20 июля 1680 года двоюродный дядя царицы Семён Иванович Заборовский был пожалован в бояре. Нидерландский резидент барон Иоганн Келлер в своём донесении 3 августа 1680 г. сообщал, что царь пожаловал С. И. Заборовского в бояре 
«и тем самым сделал его одним из своих ближайших советников. <...> Вчера я нанес ему визит и поздравил по случаю бракосочетания, этим моим поступком он остался, кажется, доволен; это я сделал бы давно, если бы его царское величество не уехал бы на четвертый день после своей свадьбы на богомолье в несколько монастырей и если бы упомянутый Заборовский не должен был его сопровождать».

В 1681 году, ему, как дяде супруги царя, было жаловано село Васильевское (Моск. обл., Рузский р-н), которое после его смерти досталось его вдове, Федоре Степановне. В 1690 г. Федора Степановна продала село за шесть тысяч рублей думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву.

Семья 
 Жена — Федора Степановна
 Сестра — Мария Ивановна (замужем за Семёном Фёдоровичем Грушецким) — мать первой жены царя Фёдора Алексеевича, А. С. Грушецкой.

Примечания

Литература 
 Валерий Ярхо. «Друг царя, государственный преступник…».
 С. М. Соловьёв. «История России с древнейших времён» (Том 13, глава 2, «Царствование Фёдора Алексеевича»).
 Сахаров А. «Пётр I (Династия Романовых)».

Заборовские
Бояре
Думные дьяки
Главы Монастырского приказа